UNH kan syfta på: 

 University of New Hampshire
 University of New Haven